Apurimac kan syfta på

 Apurimac (region) – en region i Peru
 Apurimac (flod) – en flod i Peru